Bävern kan syfta på::

 Bävern – en amfibisk däggdjursfamilj, se bävrar
 Bävern (ubåtsklass) – ett namn på en svensk ubåtsklass som levererades 1920

Se även
 HMS Bävern – flera